Гуде — мова, що належить до афразійської макросімʼї, чадської сімʼї. Поширена в Нігерії (штати Адамава та Борно) і Камеруні (Крайньопівнічний та Північний регіони).

Писемність 
Сучасна абетка мови гуде побудована на основі загального алфавіту для мов Камеруну. З часу створення алфавіту в нього були внесені деякі незначні зміни.

 Тони на письмі не позначаються.

 Довгі голосні позначаються подвоєнням відповідних букв для голосних.

 Огублення приголосних передається написанням букви w після букви для приголосного.

 Помʼякшення приголосних передається написанням букви y після букви для приголосного.

 Нижче наведені можливі поєднання букв w і y з голосними.

Примітки

Література 
 J.T. Hoskison. 1983. «A Grammar and Dictionary of the Gude Language», Ohio State University PhD dissertation.

Писемності Африки
Мови Камеруну
Мови Нігерії
Чадські мови